1 urząd w Niemczech:
 Dänischer Wohld – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Półwysep w Niemczech:
 Dänischer Wohld